Delocalizzazione – proprietà degli elettroni
 Delocalizzazione – politica aziendale mediante la quale si decide di frammentare e suddividere settori o parti del processo operativo diffondendolo in più zone geografiche, sfruttando i vantaggi della globalizzazione.

Altri progetti